Di seguito una lista di asteroidi dal numero 505001 al 506000 con data di scoperta e scopritore.

505001-505100 

|-
| 505001 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505003 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505007 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505009 - ||  ||  || CSS
|-
| 505010 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505011 - ||  ||  || WISE
|-
| 505012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505013 - ||  ||  || WISE
|-
| 505014 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505015 - ||  ||  || WISE
|-
| 505016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505017 - ||  ||  || WISE
|-
| 505018 - ||  ||  || WISE
|-
| 505019 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505020 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505021 - ||  ||  || WISE
|-
| 505022 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505023 - ||  ||  || OAM
|-
| 505024 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505026 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505027 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505028 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505029 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505036 - ||  ||  || WISE
|-
| 505037 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505038 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505039 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505040 - ||  ||  || CSS
|-
| 505041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505042 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505044 - ||  ||  || WISE
|-
| 505045 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505047 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505049 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505051 - ||  ||  || WISE
|-
| 505052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505054 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505063 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505066 - ||  ||  || WISE
|-
| 505067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505068 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505070 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505071 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505076 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505079 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505080 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505081 - ||  ||  || OAM
|-
| 505082 - ||  ||  || CSS
|-
| 505083 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505087 - ||  ||  || CSS
|-
| 505088 - ||  ||  || WISE
|-
| 505089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505091 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505092 - ||  ||  || WISE
|-
| 505093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505096 - ||  ||  || WISE
|-
| 505097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

505101-505200 

|-
| 505101 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505102 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505110 - ||  ||  || CSS
|-
| 505111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505113 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505117 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505130 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505143 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505144 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505147 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505154 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505160 - ||  ||  || CSS
|-
| 505161 - ||  ||  || OAM
|-
| 505162 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 505163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505164 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505169 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505172 - ||  ||  || CSS
|-
| 505173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505177 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505190 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505197 - ||  ||  || WISE
|-
| 505198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

505201-505300 

|-
| 505201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505208 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505213 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505221 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505224 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505228 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505237 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505243 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505246 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 505247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505252 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505262 - ||  ||  || CSS
|-
| 505263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505264 - ||  ||  || CSS
|-
| 505265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505271 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505272 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505273 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505275 - ||  ||  || CSS
|-
| 505276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505279 - ||  ||  || OAM
|-
| 505280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505285 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505287 - ||  ||  || WISE
|-
| 505288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505298 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

505301-505400 

|-
| 505301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505306 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505317 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505320 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505322 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505323 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505325 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505327 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505331 - ||  ||  || CSS
|-
| 505332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505333 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505339 - ||  ||  || CSS
|-
| 505340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505344 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505345 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505348 - ||  ||  || CSS
|-
| 505349 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505351 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505352 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505357 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505359 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505362 - ||  ||  || CSS
|-
| 505363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505369 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505372 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505373 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505380 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505381 - ||  ||  || WISE
|-
| 505382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505383 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505384 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505387 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505396 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

505401-505500 

|-
| 505401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505402 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505407 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 505408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505409 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505416 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 505417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505418 - ||  ||  || CSS
|-
| 505419 - ||  ||  || CSS
|-
| 505420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505421 - ||  ||  || OAM
|-
| 505422 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505424 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505425 - ||  ||  || CSS
|-
| 505426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505430 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505435 - ||  ||  || CSS
|-
| 505436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505442 - ||  ||  || CSS
|-
| 505443 - ||  ||  || CSS
|-
| 505444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505446 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505447 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505448 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505453 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505458 - ||  ||  || OAM
|-
| 505459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505473 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505476 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505477 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505478 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 505479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505482 - ||  ||  || CSS
|-
| 505483 - ||  ||  || CSS
|-
| 505484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505486 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 505487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505488 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505495 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505496 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505497 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505498 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505500 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

505501-505600 

|-
| 505501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505506 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 505507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505510 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505513 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505516 - ||  ||  || CSS
|-
| 505517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505519 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505525 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505531 - ||  ||  || CSS
|-
| 505532 - ||  ||  || CSS
|-
| 505533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505540 - ||  ||  || WISE
|-
| 505541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505547 - ||  ||  || WISE
|-
| 505548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505549 - ||  ||  || OAM
|-
| 505550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505562 - ||  ||  || CSS
|-
| 505563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505565 - ||  ||  || CSS
|-
| 505566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505568 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505570 - ||  ||  || WISE
|-
| 505571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505572 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505573 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505575 - ||  ||  || WISE
|-
| 505576 - ||  ||  || CSS
|-
| 505577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505581 - ||  ||  || WISE
|-
| 505582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505589 - ||  ||  || WISE
|-
| 505590 - ||  ||  || CSS
|-
| 505591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

505601-505700 

|-
| 505601 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505610 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505613 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505617 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505621 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505623 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505631 - ||  ||  || CSS
|-
| 505632 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505633 - ||  ||  || CSS
|-
| 505634 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505636 - ||  ||  || CSS
|-
| 505637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505639 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505643 - ||  ||  || CSS
|-
| 505644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505646 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505649 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505650 - ||  ||  || CSS
|-
| 505651 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505657 - ||  ||  || WISE
|-
| 505658 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505660 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505661 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505663 - ||  ||  || WISE
|-
| 505664 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505674 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505676 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505679 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505680 - ||  ||  || CSS
|-
| 505681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505685 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505687 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505690 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 505691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505692 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505693 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505697 - ||  ||  || CSS
|-
| 505698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505699 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505700 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

505701-505800 

|-
| 505701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505702 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505705 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505712 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505713 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505719 - ||  ||  || CSS
|-
| 505720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505725 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505728 - ||  ||  || CSS
|-
| 505729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505730 - ||  ||  || CSS
|-
| 505731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505737 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505746 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505749 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505756 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505757 - ||  ||  || OAM
|-
| 505758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505761 - ||  ||  || CSS
|-
| 505762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505771 - ||  ||  || CSS
|-
| 505772 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505777 - ||  ||  || WISE
|-
| 505778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505781 - ||  ||  || CSS
|-
| 505782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505783 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505785 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505790 - ||  ||  || CSS
|-
| 505791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

505801-505900 

|-
| 505801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505806 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505811 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505812 - ||  ||  || WISE
|-
| 505813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505815 - ||  ||  || CSS
|-
| 505816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505825 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505828 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505830 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505831 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505836 - ||  ||  || CSS
|-
| 505837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505839 - ||  ||  || OAM
|-
| 505840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505848 - ||  ||  || CSS
|-
| 505849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505851 - ||  ||  || CSS
|-
| 505852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505856 - ||  ||  || CSS
|-
| 505857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505862 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505869 - ||  ||  || WISE
|-
| 505870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505872 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 505873 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 505874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505882 - ||  ||  || CSS
|-
| 505883 - ||  ||  || CSS
|-
| 505884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505890 - ||  ||  || CSS
|-
| 505891 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505892 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505894 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505896 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505898 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

505901-506000 

|-
| 505901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505906 Raozihe ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 505907 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505909 - ||  ||  || WISE
|-
| 505910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505914 - ||  ||  || CSS
|-
| 505915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505918 - ||  ||  || CSS
|-
| 505919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505923 - ||  ||  || CSS
|-
| 505924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505928 - ||  ||  || WISE
|-
| 505929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505930 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505935 - ||  ||  || WISE
|-
| 505936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505937 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505949 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505953 - ||  ||  || WISE
|-
| 505954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505955 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505956 - ||  ||  || WISE
|-
| 505957 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505961 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505964 - ||  ||  || CSS
|-
| 505965 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505967 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505969 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505976 - ||  ||  || WISE
|-
| 505977 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 505978 - ||  ||  || WISE
|-
| 505979 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505981 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505982 - ||  ||  || WISE
|-
| 505983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505995 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 505997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505998 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 505999 - ||  ||  || CSS
|-
| 506000 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0505001